Germania
 Wiesbach – comune della Renania-Palatinato
 Wiesbach – frazione di Eppelborn, Saarland
 Wiesbach – fiume della Baviera, affluente del Lech
 Wiesbach – fiume della Renania-Palatinato, affluente della Nahe
 Wiesbach – fiume della Renania-Palatinato, affluente dell'Our